Don Chaney (né en 1946), joueur puis entraineur américain de basket-ball ;
 Éric Chaney (?), économiste français ;
 Lon Chaney (1883-1930), acteur américain de cinéma muet ;
 Lon Chaney Jr. (1906-1973), acteur américain ;
 William Chaney (1821-1903), astrologue américain ;

 Jack London, né John Griffith Chaney (1876-1916), écrivain américain ;
 James Earl chaney (1943-1964), militant des droits civiques américain.